Села:
 Курячівка — Луганська область, Сватівський район
 Курячівка — Луганська область, Старобільський район, Марківська селищна громада
 Курячівка — Луганська область, Старобільський район, Старобільська міська громада